Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 55001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 14 listopada 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

55001-55100

55101-55200

55201-55300

55301-55400

55401-55500

55501-55600

55601-55700

55701-55800

55801-55900

55901-56000

Przypisy 

Lista planetoid 055001-056000